Vesly kan syfta på:
 Vesly, Eure
 Vesly, Manche